Brychius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Brychius ingår i familjen vattentrampare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vattentrampare
Brychius